Coldwater (Kansas)
 Coldwater (Michigan)
 Coldwater (Mississipí)
 Coldwater (Ohio)